Il toponimo Malitbog può riferirsi a diverse località delle Filippine:

Malitbog, municipalità nella Provincia di Bukidnon
Malitbog, municipalità nella Provincia di Leyte Meridionale